Халапа има више значења:

 Халапа
 Халапа (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Халапа (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Халапа (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Халапа (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Халапа (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Халапа (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Халапа (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Халапа (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Халапа (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Халапа (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Халапа (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Халапа (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Халапа (Зинапаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Халапа (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Халапа (Халапа, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Халапа, Авикола (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халапа, Клуб де Голф (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халапа, насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Халапа (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халапа, Сан Рафаел, Гранха (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халапа (Тимукуј), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику